Ampul of ampulla kan verwijzen naar:
 een Romeins flacon met een nauwe hals en twee oren, een ampulla (flacon) - later ook gebruikt door christelijke pelgrims voor 'heilig water' of 'heilige olie'
hieruit voortgekomen zijn
 een kannetje gebruikt bij de mis, zie: Ampul (mis)
 ampulle (medisch), flesvormige verwijdingen in buisvormige organen, zoals:
ampulla recti (deel van de endeldarm)
ampulla tubae uterinae (deel van de eileider)
 ampulla (stekelhuidigen), blaasje in de huid van veel stekelhuidigen
ampullen van Lorenzini, de elektroreceptoren in de huid van haaien en roggen
ampulla van Vater of Papil van Vater
 een buisje om injectiestoffen in te bewaren, zie: Ampul (medisch)
 Ampulla (geslacht), een geslacht van slakken